Łaźnica – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim
 Łaźnica – struga, dopływ rzeki Pasłęki